Волыново — название населённых пунктов.

Россия 
 Волыново — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Волыново — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Волыново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Волынь (значения)
 Волынский
 Волынское